Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Paul Hamilton''', d'après le Secrétaire à la Marine Paul Hamilton :

 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Clemson lancé en 1919 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Fletcher lancé en 1943 ;
 L' est un destroyer de l'US Navy de classe Arleigh Burke lancé en 1993.

Voir aussi 
 

Paul Hamilton